Kirchhoff är ett tyskt efternamn. Det kan avse:

 Adolf Kirchhoff (1826-1908), tysk filolog
 Alfred Kirchhoff, (1838-1907), tysk geograf
 Bodo Kirchhoff, tysk författare och dramatiker
 Detlef Kirchhoff (född 1967), tysk roddare
 Gustav Kirchhoff, (1824-1887), tysk fysiker
 Jan Kirchhoff (född 1990), tysk fotbollsspelare
 Ulrich Kirchhoff (född 1967), tysk ryttare

Tyska efternamn